MMD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Minami Daito Jim (Giappone)
 MultiMarkdown – un linguaggio di markup
 MikuMikuDance – un programma di animazione freeware
 Monaco Media Diffusion - servizio pubblico radiotelevisivo nel Principato di Monaco